Асков — русская фамилия; имеет женскую форму Аскова. Может также быть топонимом.
 Асков, Аркадий Борисович (1897—1937) — советский разведчик-дипломат, военный педагог, полковой комиссар.
 Асков — городок в округе Пайн, штат Миннесота, США.